

Geografia

India 
 Agra – città nella divisione di Agra (Uttar Pradesh)
 Agra – accantonamento nella divisione di Agra (Uttar Pradesh)

Italia 
 Agra – comune nella provincia di Varese (Lombardia)

Pakistan 
 Agra – città (Punjab)
 Agra – città (Sindh)

Stati Uniti d'America 
 Agra – comune nella contea di Phillips (Kansas)
 Agra – città nella Contea di Lincoln (Oklahoma)

Svizzera 
 Agra – ex comune ora frazione di Collina d'Oro, comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Persone 
 Eduardo Agra (1957) – cestista brasiliano
 Salvador Agra (1991) – calciatore portoghese

Altro 
 Agra – sobborgo di Atene antica
 Agra – genere di insetti Carabidae
 AGRA – unità militare britannica del XX secolo